Strangeland (film) - Amerikaanse film uit 1998
 Strangeland (album) - album van de Britse band Keane